Einar Svensson kan syfta på:
 Einar "Stor-Klas" Svensson (1894–1959), svensk bandyspelare, ishockeyspelare och fotbollsspelare, samt tränare i bl.a. Djurgårdens IF i fotboll
 Einar Svensson (präst) (1903–1984), svensk präst
 Einar Svensson (musiker), svensk trumslagare som var med och bildade Cool Candys
 Einar G. Svensson (1884–1971), svensk kompositör